Tänassilma kan syfta på följande platser:

Estland 

 Tänassilma, Harjumaa, Saku kommun, 
 Tänassilma, Viljandimaa, Viiratsi kommun, 
 Tänassilma Jõgi, å, Viljandimaa, 

Robotskapade Estlandförgreningar